Dit is een lijst van planetoïden 107601-107700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107601 - || 2001 EW || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107602 - || 2001 EN1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107603 - || 2001 EN2 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107604 - || 2001 ES2 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107605 - || 2001 ET2 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107606 - || 2001 EL3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107607 - || 2001 ES3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107608 - || 2001 EW3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107609 - || 2001 EY3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107610 - || 2001 EO4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107611 - || 2001 EP4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107612 - || 2001 EV4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107613 - || 2001 EB5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107614 - || 2001 ED5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107615 - || 2001 EK5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107616 - || 2001 EO6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107617 - || 2001 EW6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107618 - || 2001 EO7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107619 - || 2001 EQ7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107620 - || 2001 EW7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107621 - || 2001 EC8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107622 - || 2001 EJ9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107623 - || 2001 EM9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107624 - || 2001 EN9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107625 - || 2001 EX9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107626 - || 2001 EG10 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107627 - || 2001 ER10 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107628 - || 2001 EV10 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107629 - || 2001 EY10 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107630 - || 2001 ET11 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107631 - || 2001 EU11 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107632 - || 2001 EX11 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107633 - || 2001 EA12 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107634 - || 2001 EG12 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107635 - || 2001 EL12 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107636 - || 2001 EL13 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107637 - || 2001 EO13 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (107638) Wendyfreedman || 2001 EU13 || 15 maart 2001 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 107639 - || 2001 EV13 || 13 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107640 - || 2001 EQ15 || 14 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107641 - || 2001 ER16 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107642 - || 2001 EZ16 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107643 - || 2001 EY17 || 15 maart 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107644 - || 2001 EG18 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107645 - || 2001 EZ18 || 14 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107646 - || 2001 EG20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107647 - || 2001 EQ20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107648 - || 2001 ER20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107649 - || 2001 ET20 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107650 - || 2001 ER21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107651 - || 2001 EW21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107652 - || 2001 EP23 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107653 - || 2001 EA24 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107654 - || 2001 EE24 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107655 - || 2001 EF24 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107656 - || 2001 EC25 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107657 - || 2001 EN25 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107658 - || 2001 EF27 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107659 - || 2001 EK27 || 4 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107660 - || 2001 FH || 16 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107661 - || 2001 FC2 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107662 - || 2001 FG2 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107663 - || 2001 FK2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107664 - || 2001 FO2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107665 - || 2001 FK3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107666 - || 2001 FN3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107667 - || 2001 FW3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107668 - || 2001 FY4 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107669 - || 2001 FC5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107670 - || 2001 FE5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107671 - || 2001 FW5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107672 - || 2001 FE6 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107673 - || 2001 FV6 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107674 - || 2001 FU8 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107675 - || 2001 FA9 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107676 - || 2001 FD10 || 17 maart 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 107677 - || 2001 FN10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107678 - || 2001 FO10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107679 - || 2001 FQ10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107680 - || 2001 FS10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107681 - || 2001 FO11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107682 - || 2001 FB12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107683 - || 2001 FD12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107684 - || 2001 FF12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107685 - || 2001 FJ12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107686 - || 2001 FN12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107687 - || 2001 FZ12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107688 - || 2001 FB13 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107689 - || 2001 FE13 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107690 - || 2001 FB14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107691 - || 2001 FE14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107692 - || 2001 FA15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107693 - || 2001 FE15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107694 - || 2001 FO15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107695 - || 2001 FP15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107696 - || 2001 FZ15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107697 - || 2001 FL16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107698 - || 2001 FS16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107699 - || 2001 FC17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107700 - || 2001 FQ17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten